«Поездка» — название ряда фильмов:
 Поездка (фильм, 1962) — индийский фильм, режиссёр Сатьяджит Рей.
 Поездка (фильм, 1967) (другие названия «Путешествие», «Трип», ) — американская драма режиссёра Роджера Кормана.
 Поездка (фильм, 1974) () — франко-итальянская мелодрама режиссёра Витторио Де Сика.
 Поездка (фильм, 2002) () — американская драма режиссёра Майлса Суэйна.